Байёль () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли упразднённые кантоны Байёль-Сюд-Вест и Байёль-Нор-Эст, а также отдельные коммуны кантонов Азбрук-Нор, Азбрук-Сюд, Кассель, Мервиль и Стенворд.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Байёль (14 769 чел.) 
 Бертан (551 чел.)
 Бешеп (2 183 чел.)
 Борр (591 чел.)
 Вьё-Беркен (2 507 чел.)
 Годеверсвельд (2 051 чел.)
 Кассель (2 289 чел.)
 Каестр (1 980 чел.)
 Ле-Дульё (1 478 чел.)
 Мерри (1 018 чел.)
 Метеран (2 314 чел.)
 Ньепп (7 476 чел.)
 Окселаэр (519 чел.)
 Ондегем (951 чел.)
 Прадель (390 чел.)
 Сен-Жан-Каппель (1 722 чел.)
 Сен-Сильвестр-Каппель (1 180 чел.)
 Сент-Мари-Каппель (877 чел.)
 Стапль (658 чел.)
 Стенверк (3 673 чел.)
 Стразеель (945 чел.)
 Флетр (972 чел.)
 Эек (1 219 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,2 % голосов против 29,5 % у Марин Ле Пен и 15,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 53,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 27,9 %, Франсуа Фийон – 20,9 %; Эмманюэль Макрон – 19,9 %, Жан-Люк Меланшон – 16,7 %; 2 тур: Макрон – 56,6 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,1 %,Франсуа Олланд — 25,4 %, Марин Ле Пен — 21,5 %; 2 тур: Саркози — 53,5 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют мэр коммуны Окселаэр Стефан Дьёсаэр (Stéphane Dieusaert)  (Республиканцы) и вице-мэр города Ньепп Мари Сандра (Marie Sandra) (Разные правые).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки